Australian Open 2017 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 16–29 stycznia 2017 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 105. edycja rozgrywek oraz 30. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wynosiła 50 milionów dolarów australijskich.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

  Kevin Anderson
  Ričardas Berankis
  Juan Martín del Potro
  Thanasi Kokkinakis
  John Millman
  Juan Mónaco
  Tommy Robredo

  Wiktoryja Azaranka
  Catherine Bellis
  Anna-Lena Friedsam
  Margarita Gasparian
  Ana Ivanović
  Madison Keys
  Petra Kvitová
  Sabine Lisicki
  Sloane Stephens
  Alison Van Uytvanck

Dzikie karty 
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Destanee Aiava /  Marc Polmans
  Casey Dellacqua /  Matt Reid
  Darja Gawriłowa /  Luke Saville
  Martina Hingis /  Leander Paes
  Pauline Parmentier /  Nicolas Mahut
  Sally Peers /  John Peers
  Arina Rodionowa /  John-Patrick Smith
  Samantha Stosur /  Sam Groth

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2017.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2017